Carousel (Blink-182), pjesma glazbenog sastava Blink-182
 Carousel (Linkin Park), pjesma glazbenog sastava Linkin Park
 Carousel (glazbeni sastav), latvijski glazbeni sastav